Fijisch voetbalelftal (mannen)
 Fijisch voetbalelftal (vrouwen)